Amandine Paillat (née en 1991), joueuse française de water-polo
Claude Paillat (1924-2001), journaliste français
Romuald Paillat (né en 1974), joueur français de rugby à XV
Sébastien Paillat (né en 1970), joueur français de rugby à XV